Simiutannguaq bezeichnet:
 Simiutannguaq (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simiutannguaq (Insel, Ikerasakittorsuit Avalliit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Simiutannguaq (Insel, Palersuaq), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland